Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2007 war das 53. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 13. Mai 2007 in Athen statt. Es war die erste Cadre-71/2-Europameisterschaft in Griechenland.

Geschichte 
Erstmals ging der Europameistertitel im Cadre 71/2 in die Schweiz. Nachdem der neue Meister Xavier Gretillat noch in der Gruppenphase gegen Patrick Niessen mit 10:250 in nur einer Aufnahme verloren hatten, sorgte er im Finale für die gelungene Revanche mit einem 250:215-Sieg in sechs Aufnahmen. Gemeinsam Dritte wurden die beiden Nachwuchsspieler Mikael Devogelaere und  Raúl Cuenca. In der Qualifikation schieden Louis Edelin und Thomas Nockemann trotz hervorragender Leistungen aus.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 55 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in der Vor-Qualifikation, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Athen